

Cinema 
Intermezzo matrimoniale (Perfect Strangers) – film del 1945 diretto da Alexander Korda
Intermezzo matrimoniale (Perfect Strangers) – film del 1950 diretto da Bretaigne Windust
Perfect Strangers (Perfect Strangers) – film del 2003 di Gaylene Preston

Musica 
Perfect Strangers – album del 1984 dei Deep Purple
Perfect Strangers – singolo del 1984 dei Deep Purple
Perfect Strangers – singolo del 2005 degli INXS

Televisione 
 Balki e Larry - Due perfetti americani (Perfect Strangers) – serie televisiva statunitense in onda dal 1986 al 1993
Perfect Strangers – film per la tv del 2001 di Stephen Poliakoff
Perfect Strangers - Tutti i numeri dell'amore – film per la tv del 2004 di Robin Shepperd

Nomi simili 
 Perfect Stranger – film del 2007 di James Foley
 Perfect Stranger – un singolo di Magnetic Man e Katy B del 2010